Мик Микаэли (, настоящее имя Гуннар Матиас Микаэли, ; 11 ноября 1962, Уппландс Весбю, Швеция) — шведский клавишник, композитор. Наиболее известен как клавишник шведской рок-группы Europe. Как и многие другие члены «Европы», он вырос в Стокгольмском пригороде .

Карьера 
Он присоединился к группе для участия в туре Wings of Tomorrow в 1984 году, заменив вокалиста Джоуи Темпеста за клавишными.

Михаэли выступил соавтором нескольких песен группы Europe; самая знаменитая из них баллада «Carrie» с альбома The Final Countdown, написанная в соавторстве с Темпестом, и ставшая наиболее значительным хитом группы в США, достигнув 3-го места на чарте Billboard Hot 100.

После того как группа прекратила деятельность в 1992 году, Микаэли записывался и гастролировал с такими группами, как Brazen Abbot, Last Autumn’s Dream и вокалистом Гленном Хьюзом. Он также стал соавтором трёх песен на третьем сольном альбоме Joey Tempest, который был выпущен в 2002 году.

Личная жизнь 
В 1989 году Михаэли женился на Мии Хертлер. Они развелись в 2001 году после 12 лет брака.

Микаэли в настоящее время живёт в Стокгольме. У него трое детей: сын Маркус, и дочери Моа и Матильда. Он не имеет страниц в социальных медиа, кроме официальных страниц группы, перечисленных на их сайте.

Дискография 
 Europe
 The Final Countdown (1986)
 Out of This World (1988)
 Prisoners in Paradise (1991)
 Start from the Dark (2004)
 Secret Society (2006)
 Last Look at Eden (2009)
 Bag of Bones (2012)
 War of Kings (2015)
 Walk the Earth (2017)

 Другие исполнители
 Тоне Норум — One of a Kind (1986)
 Гленн Хьюз — From Now On... (1994)
 Гленн Хьюз — Burning Japan Live (1994)
 Brazen Abbot — Live and Learn (1995)
 Brazen Abbot — Eye of the Storm (1996)
 Brains Beat Beauty — First Came Moses, Now This… (1997)
 Brazen Abbot — Bad Religion (1997)
 Thore Skogman — Än Är Det Drag (1998)
 Николо Коцев — Nikolo Kotzev's Nostradamus (2001)
 Brazen Abbot — Guilty as Sin (2003)
 Last Autumn's Dream — Last Autumn’s Dream (2003)
 Bosses Vänner — Läget? (2007)
 Джон Норум — Play Yard Blues (2010)

Примечания

Ссылки 

Музыканты Europe
Родившиеся в 1962 году
Википедия:Биографии современников
Клавишники Швеции